Mozilla puede referirse a:

 La Fundación Mozilla, una organización sin ánimo de lucro que produce software libre; y Corporación Mozilla, empresa filial de propiedad total de la Fundación Mozilla.
 Mozilla, la comunidad de software libre creada en 1998 por los miembros de Netscape. 
 Mozilla Application Suite un programa que incluye navegador web y cliente de correo electrónico;
 Mozilla Firefox, un navegador web;
 Mozilla SeaMonkey, un navegador web;
 Mozilla Thunderbird, un cliente de correo electrónico;
 Mozilla Sunbird, un programa de calendario;
 El nombre en clave de los antiguos navegadores Netscape;
 La mascota de Netscape Communications Corporation;
 La Mozilla Public License, una licencia de software libre desarrollada y mantenida por la Fundación Mozilla.